Архивация:
 Архивация — подготовительная обработка (сбор, классификация, каталогизация, сжатие (для цифровой информации)) данных для долгосрочного хранения или передачи их по сети.
 Архивация файлов — упаковка нескольких файлов в один файл или поток — архив. Не следует путать архивацию со сжатием, которое далеко не всегда применяется при создании архива.
 Архивация (электронное архивирование) — запись информации в электронном виде для долговременного хранения. Не путать с созданием резервных копий данных.
 Архивация (сжатие данных) — есть процесс представления информации в ином виде (перекодирования) с потенциальным уменьшением объема, требуемого для ее хранения. Существует множество классов различных алгоритмов сжатия данных, каждый из которых ориентирован на свою область применения.

См. также 
 Резервное копирование
 Архиватор
 Архив

Примечания